Le terme « over » peut se référer à :

Géographie 

 Over, un village du Cambridgeshire.
 Over, une ancienne ville du Cheshire.
 Over, un village du Gloucestershire.
 Over, un village du South Gloucestershire.

 Over, un village d'Allemagne.

Sport 
 over, un terme de cricket.

Musique 
 Over, un album de Peter Hammill.

Cinéma 
 Over, téléfilm néerlandais de Michiel Rummens diffusé en 2012.